Colt(s) ou COLT pode referir-se a:

Acrônimos 

Teoria da aprendizagem computacional, o campo matemático de algoritmos de aprendizagem mecânica
COLT Studio Group, produtores de pornografia gay
COLT Telecom Group plc, uma empresa europeia de telecomunicações
Colt's Manufacturing Company, uma empresa norte-americana de armas de fogo
Barrie Colts, uma franquia da Liga de Hóquei de Ontário
Chicago Cubs, uma franquia de Major League beisebol conhecida como os Colts de 1890 a 1897
Indianapolis Colts, uma franquia da National Football League

Transporte
O Antonov An-2 nome do relator da OTAN do biplano
Mitsubishi Colt, um supermini construído pela Mitsubishi Motors